Санфеличе () — итальянская фамилия.
 Гульельмо Санфеличе Д’Аквавелла — 3 января 1897, Неаполь, королевство Италия) — итальянский кардинал, бенедиктинец.
 Луиза Санфеличе — телефильм режиссёров Паоло и Витторио Тавиани.